Мария-Изабелла Австрийская (; 1834 — 1901) — принцесса Бурбонская и обеих Сицилий, эрцгерцогиня Австрии.

Биография 
Родилась 21 мая 1834 года во Флоренции. Была первым ребёнком из десяти детей Леопольда II и Марии Антонии Бурбон-Сицилийской. Полное имя при крещении — Maria Isabella Annunziata Giovanna Giuseppa Umilta Appolonia Philomena Virginia Gabriela.

10 апреля 1850 года вышла замуж за своего дядю — принца Франческо Бурбон-Сицилийского, младшего сына Франческо I и Марии Изабеллы Испанской. У них родилось шестеро детей:
 Мария Антуанетта (1851–1938);
 Леопольдо (1853–1870);
 Мария Тереза Фердинанда (1855–1856);
 Мария Каролина (1856–1941);
 Фердинандо (1857–1859);
 Мария Тереза Дженнара (1858–1873).

Умерла 14 июля 1901 года в Люцерне.

Была награждена орденом Королевы Марии Луизы.

Предки

См. также 
 Неаполитанские Бурбоны

Примечания

Ссылки 
 Marie Isabelle Erzherzogin von Österreich 

Габсбурги-Лотарингские
Эрцгерцогини Австрийские